Il existe plusieurs lacs portant le nom « Cowan » :

Australie 
 Lac Cowan (Australie)

Canada

États-Unis 
Lac Cowan (Georgia) réservoir dans le Comté de Rockdale ;
Lac Cowan (Michigan) dans le comté de Kent ;
Lac Cowan (Minnesota) dans le comté de Lake ;
Lac Cowan (comté de Carroll dans le Missouri) ;
Lac Cowan d'Est et Lac Cowan d'Ouest réservoirs dans le comté de Cedar ;
Lac Cowan (comté de Maries dans le Missouri) ;
Lac Cowan (Nouveau-Mexique) dans le comté d'Otero ;
 réservoir dans le comté de Clinton ;

Lac Cowan (Texas) réservoir dans le Comté de Baylor